

Cinema 
 Handle with Care – cortometraggio muto del 1912 con Billy Quirk
 Handle with Care – cortometraggio muto del 1914 prodotto dalla Royal Film Company
 Handle with Care – film muto del 1922 diretto da Phil Rosen
 Handle with Care – film del 1932 diretto da David Butler
 Handle with Care – film del 1958 diretto da David Friedkin
 Chroma Angel chiama Mandrake (Handle with Care) – film del 1977 diretto da Jonathan Demme

Letteratura 
La bambina di vetro (Handle with Care) – romanzo di Jodi Picoult del 2009

Musica
 Handle with Care – singolo del gruppo musicale Traveling Wilburys
 Handle with Care – album dei Nuclear Assault